Breistroff ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

Breistroff-la-Grande, Gemeinde im Département Moselle
Breistroff-la-Petite, ehemalige Gemeinde im Département Moselle, heute Ortsteil der Gemeinde Oudrenne